Gedania – łacińska nazwa Gdańska. Stądː
 (764) Gedania – planetoida odkryta w 1913 przez Franza Kaisera   
 GKS Gedania Gdańsk – dawny wielosekcyjny klub sportowy założony w Gdańsku w 1922
 Gedania Gdańsk (piłka nożna) (od 2006 – Gdański Klub Sportowy Gedania 1922)
 Gedania Gdańsk (piłka siatkowa)
 Gedania II Gdańsk
 Gedania Gdańsk (boks)
 Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie Gedania
 Gedania – polska korporacja akademicka założona w Gdańsku 1924
 s/y Gedania – pełnomorski szkuner zbudowany w Stoczni Gdańskiej w 1974